Poro pode se referir a:

 Poro, cada um dos pequenos orifícios na superfície da pele do homem e de diversos animais, que funcionam como canal excretor de suas glândulas sudoríparas e sebáceas; 
 Poro (arte urbana), dupla de artistas de Belo Horizonte, Brasil;
 Poro (mitologia), na mitologia grega, personificação da riqueza;
 Poro (rei), antigo rei indiano, célebre por ter enfrentado Alexandre, o Grande;
 Poro nuclear, na biologia celular, grande complexo de proteínas que atravessa o envoltório nuclear.

Ver também
 Poros, ilha grega;
 Porosidade, conceito utilizado em diversos campos da ciência.

Desambiguação